Karolína Plíšková era la campionessa in carica, ma è stata eliminata al primo turno da Camila Giorgi.

In finale Jeļena Ostapenko ha sconfitto Anett Kontaveit con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Bianca Andreescu (secondo turno)
  Iga Świątek (secondo turno)

  Karolína Plíšková (primo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Elise Mertens (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)

Wildcard 

  Harriet Dart (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (campionessa)

  Samantha Stosur (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)

Qualificati 

  Marta Kostjuk (primo turno)
  Viktorija Golubic (quarti di finale)
  Camila Giorgi (semifinale, ritirata)

  Bernarda Pera (primo turno) 
  Vera Zvonarëva (primo turno, ritirata) 
  Christina McHale (primo turno)

Lucky loser 

  Shelby Rogers (secondo turno)

  Anastasija Sevastova (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2021